Reborn — дебютний альбом фінської симфо-павер супергрупи Northern Kings. 
Першим синглом альбома став кавер на пісню Тіни Тернер «We Don't Need Another Hero».

Трек-ліст альбому 
 1. We Don't Need Another Hero
 2. Don't Bring Me Down
 3. Sledge Hammer
 4. I Just Died In your Arms Tonight
 5. Hello
 6. Ashes To Ashes
 7. Broken Wings
 8. Brothers In Arms
 9. Rebel Yell
 10. Creep
 11. In The Air Tonight
 12. Don't Stop Believing
 13. Falling On Hard Times

Музичні альбоми 2007
Дебютні альбоми 2007
Альбоми Northern Kings